Il doppio del torneo di tennis Guam Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonathan Canter e Kenny Thorne che hanno battuto in finale David Adams e Doug Eisenman 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Andrew Castle /  Roger Smith (quarti di finale)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (quarti di finale)

 David Adams /  Doug Eisenman (finale)
 Jonathan Canter /  Kenny Thorne (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guam Challenger 1991